Польский партизанский штаб (, PSzP, в советских источниках также известный как Польский штаб партизанского движения) - орган управления партизанским движением польских коммунистических сил, созданный при Военном совете 1-й армии Войска Польского.

Располагался в селе Шпанов Ровенской области УССР, затем — в Люблине.

История 
Польский партизанский штаб был создан 3 апреля 1944 года. Начальником штаба стал Александр Завадский, его заместителем - полковник С. О. Притыцкий. 

Основными направлениями деятельности штаба являлись:
 активизация партизанского движения на оккупированных польских землях (и в «генерал-губернаторстве», и на включённых в состав рейха территориях)
 снабжение Армии Людовой вооружением, боеприпасами, медикаментами и иным необходимым имуществом
 пополнение Армии Людовой командным составом, военными и техническими специалистами
 координация действий Армии Людовой с наступательными операциями Красной Армии и польской армии в СССР

Помимо польских офицеров, в штабе работали советские специалисты (И. И. Снигирь, И. Г. Старинов, В. А. Квитинский, И. Н. Кондрашов и др.).

В распоряжение штаба были переданы все польские партизанские формирования, организованные и действовавшие на оккупированной территории СССР общей численностью 1863 человек, в том числе:
 соединение «Еще Польска не згинела» (866 чел.)
 партизанскую бригаду имени Тадеуша Костюшко
 партизанскую бригаду имени Ванды Василевской (320 чел.)
 партизанскую бригаду «Грюнвальд»
 отряд под командованием Л. Г. Луцевича

При Польском штабе партизанского движения была открыта школа по подготовке партизанских кадров, для преподавания в которой было направлено 30 советских специалистов (радисты, шифровальщики, минёры), по состоянию на 1 июля 1944 года в ней обучалось 1500 поляков.

В соответствии с постановлением ГКО СССР № 5563 сс от 8 апреля 1944 года началось оказание ПШПД помощи вооружением и техникой, также в распоряжение ПШПД было направлено 30 радистов, 30 врачей и 100 фельдшеров и медсестёр и передано 18 радиостанций.

Польский штаб партизанского движения получил от СССР значительную материально-техническую помощь, только до конца июля 1944 года ПШПД было передано 2 транспортных самолёта, 3 самолёта У-2, 40 грузовиков, 18 легковых автомашин, 8600 винтовок, 4270 автоматов, 234 пулемёта, 137 противотанковых ружей, 52 миномёта, 120 тонн взрывчатых веществ, боеприпасов и продовольствия. За указанный период времени на самолётах ПШПД через линию фронта были переброшены 12 групп польских партизан (общей численностью 296 человек) для укрепления и развертывания партизанского движения на оккупированной территории Польши.

В апреле 1944 года AL получила первую партию оружия, боеприпасов и снаряжения, в мае 1944 года штаб установил устойчивую связь с отрядами AL, в дальнейшем, в период с начала мая до конца сентября 1944 года действовавшим на территории Польши польским партизанам с помощью самолётов было доставлено 1297 винтовок, 3179 автоматов, 167 пулемётов, 50 противотанковых ружей, 31 миномёт, 4413 штук миномётных мин, 7912 ручных гранат, 12 960 кг взрывчатки, 479 комплектов обмундирования, а также боеприпасы, бинокли и топографические карты.

21 июля 1944 года штаб был реорганизован в Отдел материально-технического снабжения верховного командования Войска Польского.

Примечания

Литература и источники 
 "Wojskowy Przegląd Historyczny", № 22, 1962. str.93-134

Антифашистское сопротивление в Польше